

Geografia 
 Lamothe-Fénelon – comune francese nel dipartimento del Lot nella regione dell'Occitania

Persone 
 Fénelon – pseudonimo dell'arcivescovo cattolico, teologo e pedagogo francese François de Salignac de La Mothe-Fénelon
 Fania Fénelon – pseudonimo della pianista, compositrice e cantante francese Fanja Goldstein
 Gabard Fénélon – calciatore haitiano